

Села:
 Заболоть — Житомирська область, Коростенський район
 Заболоть — Житомирська область, Житомирський район

Заболоть — село, Мінська область, Слуцький район